Mirage ():
 Музыка
 Mirage — альбом британской рок-группы Camel (1974).
 Mirage — альбом немецкого электронного композитора Клауса Шульце (1977).
 Mirage — альбом британской группы Fleetwood Mac (1982).
 Mirage — альбом американской рок-группы Meat Puppets (1987).
 Mirage — альбом нидерландского диджея Армина ван Бюрена (2010).

 Другое
 Mirage F1 — французский лёгкий многоцелевой истребитель 60-х.
 Mirage F2 — французский прототип ударного истребителя (60-е).
 Mirage G — французские прототипы военных самолётов с КИС (60-е — 70-е).
 Mirage III — французский многоцелевой истребитель.
 Mirage IV — французский дальний бомбардировщик.
 Mirage 5 — французский многоцелевой истребитель 3-го поколения.
 Mirage IIIV — французский истребитель-бомбардировщик СВВП.
 Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель 4-го поколения.
 Mirage 4000 — французский прототип истребителя (70-е).
 Mitsubishi Mirage — автомобиль, выпускавшийся компанией Mitsubishi Motors в 1978—2002 годах.
 Mirage — программное обеспечение для просмотра изображений в операционных системах GNU/Linux.
 Mirage Studios — независимое американское издательство комиксов. Известно прежде всего серий комиксов о Черепашках-ниндзя.